Dannhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Heinrich Dannhauer (1800–1884), preußischer Generalleutnant

 Judith Dannhauer (* 1982), deutsche Eisschnellläuferin
 Karl Dannhauer (1891–1977), deutscher Lehrer, Ornithologe und Botaniker
 Norman Dannhauer (* 1979), deutscher Bobfahrer
 Renate Dannhauer (* 1939), deutsche Skilangläuferin
 Rudolf Dannhauer (* 1934), deutscher Skilangläufer